Hiranyakashipu è un demone dell'induismo, un asura che perseguitò suo figlio Prahlada a causa della sua devozione verso il dio Visnù, tentando invano più volte di ucciderlo. Era noto per la sua crudeltà. Per sconfiggerlo, Vishnu fu costretto a prendere la forma di Narasiṃha, il suo avatāra mezzo uomo e mezzo leone.

Note

Bibliografia 
 Bhagavata Purana (o Shrimad Bhagavatam), settimo canto, « La Scienza di Dio », capitoli da 2 a 8, ma particolarmente:
 chap. 2 : « Hiranyakashipu, re degli asura »,
 chap. 3 : « Hiranyakashipu briga per ottenere l'immortalità »,
 chap. 4 : « Hiranyakashipu terrorizza l'universo »,
 chap. 5 : « Prahlada Maharaja, il santo figlio di Hiranyakashipu »,
 chap. 8 : « Shri Narasimha uccide il re degli asura ».

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Mitologia induista